Kollund Kirke er navnet på flere danske kirker:
 Kollund Kirke (Herning Kommune) – en kirke i Kollund Sogn i Herning Kommune
 Kollund Kirke (Aabenraa Kommune) – en kirke i Bov Sogn i Aabenraa Kommune